

Astronomia 
 Eris – il più massivo pianeta nano del sistema solare
ERIS –  (Enhanced Resolution Imager and Spectrograph) spettrografo progettato per il telescopio VLT

Mitologia 
 Eris – figura della mitologia greca, personificazione della discordia

Onomastica
Eris o Eride –nome proprio di persona

Personaggi immaginari 
 Eris (Misty) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco, Cavaliere d'argento della costellazione della Lucertola
 Discordia (Eris) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco, dea della discordia

Zoologia 
 Eris – genere di ragni appartenente alla famiglia Salticidae